Arashi peut désigner :

Musique 
 Arashi, un groupe de chanteurs japonais.

Film 
 Arashi, un film japonais de Hiroshi Inagaki sorti en 1956.

Navire 
 Arashi, un destroyer de classe Kagerō lancé en 1940 qui participe à la Seconde Guerre mondiale.